Holtkamp bezeichnet:

 Holtkamp (Bielefeld), ein Ortsteil im Stadtbezirk Brackwede von Bielefeld in Nordrhein-Westfalen
 Holtkamp (Wuppertal), ein Ortsteil im Stadtbezirk Oberbarmen von Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

Holtkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Annabel Holtkamp (* 1955), deutsche Langstreckenläuferin
 Jack Holtkamp, deutscher Fußballspieler
 Lars Holtkamp (* 1969), deutscher Politik- und Verwaltungswissenschaftler
 Norbert Holtkamp, deutsch-amerikanischer Physiker
 Wilfried Holtkamp (* 1953), deutscher Fußballspieler